BCDIC () — шестибітне кодування, що містить латинські символи, арабські цифри, знаки пунктуації і деякі математичні символи. Створене в IBM в 1928 році. Кодування спочатку було адаптоване для перфокарт. Багато корпорацій використовували це кодування — CDC, Bull, Siemens та інші. Було дуже багато варіантів цього кодування, єдиного стандарту не існувало.

Варіанти кодування 

CDC 1604, кодування для магнітної стрічки:

CDC 1604, кодування для перфокарти:

Див. також 
EBCDIC

Кодування символів